Der Kazan Kremlin Cup 2013 war ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. Oktober 2013 in Kasan stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 19. bis 21. Oktober 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 23 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Alexei Watutin
 Ritschard Musajew
 Antal van der Duim
 Maxim Dubarenco

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Alexander Rumjanzew

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 69 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 59 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 66 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Kasan